Подружко:
 Подружко, Дмитрий Олегович (род. 1986) — российский футболист.
 Подружко, Олег Владимирович (род. 1964) — советский и российский футболист.